La barraca puede referirse a:

Literatura 
 La barraca (1898), escrita por Vicente Blasco Ibáñez;

Cine y televisión 
 La barraca (1945), película - basada en la novela homónima;
 La barraca (1979), estrenada por Televisión Española - basada en la novela homónima;

Organizaciones 
 La Barraca, compañía teatral de Federico García Lorca;
 La Fundación La Barraca, asociación civil sin fines de lucro, con más de 30 años de actividad teatral en Venezuela;

Divisiones administrativas

En España 
 La Barraca (Langreo) (C.P. 33949), población de Asturias;
 La Barraca (Mieres) (C.P. 33682), población de Asturias;
 La Barraca (Oviedo) (C.P. 33195), población de Asturias;
 La Barraca (Pola de Lena) (C.P. 33639), población de Asturias;
 La Barraca (Salas), población de Asturias;